Drenge steht für:
 eine englische Band, siehe Drenge (Band)
 einen dänischen Spielfilm von 1977, siehe Drenge (Film)